Caimito puede referirse a:

Plantas o árboles
El nombre común de la planta Chrysophyllum cainito. 
El nombre común de la planta Pouteria caimito.

Toponimia

Colombia
 Caimito, municipio del departamento de Sucre.
También se da en la costa pacífica vallecaucana, específicamente en Buenaventura

Costa Rica
 Caimito, Provincia de Guanacaste.

Cuba
 Caimito, localidad de la Provincia de La Habana.

Panamá
 Caimito, localidad de la Provincia de Panamá Oeste.

Puerto Rico
 Caimito, barrio de Juncos.
 Caimito, barrio de San Juan.
 Caimito, barrio de Yauco.